Azi bezeichnet

 Azi (Tageszeitung) (rumänisch: "Heute"), seit 1990 erscheinende Tageszeitung aus Bukarest

Die Abkürzung AZI steht für:
 IATA-Code für den Flughafen Al-Bateen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
 Association Zen Internationale, eine Zen buddhistische Vereinigung
 Astra Airlines, eine griechische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Automobilzulieferindustrie, ein Industriezweig

AZI